Édifices religieux français

 Église Sainte-Foy de Bains dans le département de la Haute-Loire ;
 Église Sainte-Foy de Blaymont dans le département de Lot-et-Garonne ;
 Église Sainte-Foy de Chartres dans le département d'Eure-et-Loir ;
 Église Sainte-Foy de La Clusaz dans le département de la Haute-Savoie ;
 Église Sainte-Foy de Conches-en-Ouche dans le département de l'Eure ;
 Abbatiale Sainte-Foy de Conques, commencée en 1041, dans le département de l'Aveyron ;
 Église Sainte-Foy de Conques-sur-Orbiel dans le département de l'Aude ;
 Église Sainte-Foy des Alliés dans le département du Doubs ;
 Église Sainte-Foy de Morlaàs, fondée en 1080 dans le département des Pyrénées-Atlantiques ;
 Église Sainte-Foy de Pujols dans le département de Lot-et-Garonne ;
 Église Sainte-Foy de Sélestat, fondée en 1087 dans le département du Bas-Rhin.
 Autres églises
 , Saint-Gall